Chuck Jones peut désigner :
 Chuck Jones (1912-2002), réalisateur, producteur et scénariste américain de films d'animation ;
 Chuck Jones (vers 1959-), coureur d'ultra-trail américain.